A 2010–2011-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 48. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 2010. augusztus 20-án kezdődött, a nyitómérkőzést hagyományosan a bajnoki címvédő játszotta. Az utolsó mérkőzéseket 2011. május 14-én rendezték. 2010. december 19. és 2011. január 14. között téli szünetet tartottak. A bajnokságot a Borussia Dortmund csapata nyerte.

Változások a előző idényhez képest 
A VfL Bochum és a Hertha BSC automatikusan kiesett, mivel a tabella utolsó két helyén végzett az előző szezonban. A Bochum rekordot döntött, mivel hat alkalommal esett ki az első osztályból, miután négy évet töltött el ott, míg a Hertha BSC tizenhárom év után tér vissza a második vonalba.

A kiesett csapatok helyére a 2009–2010-es Bundesliga 2 bajnoka, az 1. FC Kaiserslautern és a második helyezett FC St. Pauli került fel. A Kaiserslautern négy év után tér vissza a Bundesligába, míg a St. Pauli nyolc év után jutott fel a legmagasabb osztályba.

Az utolsó fennmaradó hely oda-visszavágós rendszerű osztályozón dőlt el. Csakúgy, mint az előző idényben, az 1. FC Nürnberg volt az egyik résztvevő, azonban ezúttal a kiesés ellen játszott. Az FC Augsburg a Bundesliga 2-t képviselte. Egy évvel korábbihoz hasonlóan a Nürnberg nyerte mindkét találkozót 3–0-s összesítéssel, amivel kiharcolta a bennmaradást.

Az újraegyesítés óta ez lesz a harmadik olyan szezon, amelyet a korábbi Kelet-Németország területén található csapat részvétele nélkül rendeznek meg. A másik kettő a 2009–2010-es és a 2005–2006-os volt.

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 VfL Bochum
 Hertha BSC

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 1. FC Kaiserslautern (aranyérmes)
 FC St. Pauli (ezüstérmes)

Csapatok 
Két stadion, a Mercedes-Benz-Arena és a Millerntor-Stadion jelenleg átépítés alatt áll. A 2010–2011-es szezonra ennek a két arénának a befogadóképessége még nem ismert, ezért a 2009–2010-es adatok szerepelnek a táblázatban.

Tabella 

| rowspan="8" style="background-color: #fafafa;" |

| rowspan="1" style="background-color: #fafafa;" |

Eredmények

Osztályozó 
A bajnokság 16. helyezett csapata oda-visszavágós osztályozót játszott a másodosztály bronzérmes csapatával. A párosítás győztese a 2011–12-es Bundesligában indulhat.

1. mérkőzés

2. mérkőzés 

A Borussia Mönchengladbach 2–1-es összesítéssel megtartotta élvonalbeli tagságát.

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2011. május 14.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2011. május 14.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2010–2011-es DFB-Pokal
 2010–2011-es Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap   
 A 2010–2011-es szezon a DFB.de-n  
 A 2010–2011-es szezon a Kicker.de-n 
 A 2010–2011-es szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2010–2011-es szezon a worldfootball.net-en 

2010–2011-es német labdarúgó-bajnokság (első osztály)
Német labdarúgó-bajnokságok